Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Nature Valley Open) van 2019 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2019 in de Engelse stad Nottingham. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Nottingham 2019. Er werd gespeeld op grasbanen.

Door aanhoudende regenval werd op 10 en 11 juni niet gespeeld. Op 12 juni begon het enkelspeltoernooi; het dubbelspel startte pas op 13 juni.

Enkelspel 
Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk, won het toer­nooi. Nadat zij al eerder op de dag een halve finale had gewonnen, versloeg zij in de eindstrijd de als tweede geplaatste Kroatische Donna Vekić in drie sets, met tiebreaks in de tweede en derde set. Garcia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Nottingham op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alicja Rosolska en Abigail Spears had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rosolska speelde samen met Yang Zhaoxuan, met wie zij als tweede geplaatst was – zij strandden evenwel al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Xu Yifan, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Australisch koppel Ellen Perez / Arina Rodionova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Mexicaanse Olmos geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nottingham 2019
Nottingham